Анаткасы́ — название населённых пунктов в Чувашской Республике (Россия):

 Анаткасы — деревня в Аликовском районе Чувашии (Питишевское сельское поселение).
 Анаткасы — деревня в Аликовском районе Чувашии (Яндобинское сельское поселение).
 Анаткасы — деревня в Канашском районе Чувашии.
 Анаткасы — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Анаткасы — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.
 Анаткасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии (Кадикасинское сельское поселение).
 Анаткасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии (Тораевское сельское поселение).
 Анаткасы — деревня в Урмарском районе Чувашии.
 Анаткасы — деревня в Цивильском районе Чувашии.